Marienkind steht für:

 Marienkind, Märchen der Brüder Grimm (1812)
 Marienkind (Paul Heyse), Novelle von Paul Heyse (1892)
 Marienkind (Hermann Erler), Drama von Hermann Erler (Komponist) (1897)
 Marienkind (Eduard Behm), Oper von Eduard Behm (1902)
 Marienkind (Manfred Hausmann), Legendenspiel von Manfred Hausmann (1927)
 Das Marienkind (Franz Xaver Hacker), Erzählung von Franz Xaver Hacker (1869)

Siehe auch:
 Marienkinder, religiöse Bewegung